«Deníssov» i «Deníssova» () són les formes masculina i femenina, respectivament, del cognom rus que denota fill de Denís i filla de Denís, respectivament. Reben aquest cognom:

Biografies:
 Iedisson Deníssov (1929-1996), compositor rus.
 Ígor Deníssov (1984), futbolista rus.

Biologia:
 Hominí de Deníssova, espècie d'homínid.

Geografia:
 Cova de Deníssova, cova situada al massís de l'Altai coneguda pel seu interès paleontològic i arqueològic.